Nyala ( Niyālā) ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates Dschanub Darfur und die größte sudanesische Stadt außerhalb der Hauptstadtregion.

Lage 
Die Stadt liegt im Südwesten Sudans, rund 900 km von Khartum entfernt, südlich des Marra-Plateaus und dem dortigen Berg Marra.

Bevölkerung 
Nyala hat 479.366 Einwohner (Berechnung 2013).

Bevölkerungsentwicklung:

Geschichte 

In den 1980er Jahren war die Gegend um Nyala von Trockenheit und Dürre betroffen.

Aufgrund der Vertreibungen und Plünderungen in Darfur seit 2004 haben sich einige Flüchtlingslager am Stadtrand gebildet, die auf die Versorgung durch die internationale Gemeinschaft angewiesen sind.

Infrastruktur 
 Flughafen Nyala
 Endbahnhof der westlichen Eisenbahnstrecke in Sudan ()

Bildung 
In der Stadt befindet sich die Universität Nyala.

Persönlichkeiten 
 Omer Ihsas (* 1958), Musiker

Quellen

Weblinks 

Ort im Sudan
Ort in Afrika
Dschanub Darfur